Список эпизодов американского комедийного телесериала «Все любят Рэймонда», выходящего на телеканале CBS с 13 сентября 1996 года по 16 мая 2005.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="2"| Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Ранг
! Рейтинг
|-
| style="background-color: #cd0000; color: #100; text-align: center; top" |
| 1
| 22
| 13.09.1996
| 07.04.1997
| 
| 
|-
| style="background-color: #32cd32; color: #100; text-align: center; top" |
| 2
| 25
| 22.09.1997
| 18.05.1998
| 30
| 9.2
|-
| style="background-color: #0000cd; color: #100; text-align: center; top" |
| 3
| 26
| 21.09.1998
| 24.05.1999
| 11
| 10.6
|-
| style="background-color: #FF623B; color: #100; text-align: center; top" |
| 4
| 24
| 20.09.1999
| 22.05.2000
| 12
| 11.4
|-
| style="background-color: #4b0082; color: #100; text-align: center; top" |
| 5
| 25
| 02.10.2000
| 21.05.2001
| 5
| 12.6
|-
| style="background-color: #F9e814; color: #100; text-align: center; top" |
| 6
| 24
| 24.09.2001
| 20.05.2002
| 4
| 12.8
|-
| style="background-color: #20b2aa; color: #100; text-align: center; top" |
| 7
| 25
| 23.09.2002
| 19.05.2003
| 7
| 11.9
|-
| style="background-color: #c71585; color: #100; text-align: center; top" |
| 8
| 23
| 22.09.2003
| 24.05.2004
| 9
| 11.2
|-
| style="background-color: #191970; color: #100; text-align: center; top" |
| 9
| 16
| 20.09.2004
| 16.05.2005
| 9
| 11.2
|}

Список серий

Сезон 1 (1996–1997)

Сезон 2 (1997–1998)

Примечания

Ссылки 
 

Все любят Рэймонда